Machida steht für

 eine Stadt in der Präfektur Tokio, Japan, siehe Machida

Machida ist der Familienname folgender Personen:

 Bright Machida (* 1996), japanischer Fußballspieler
 Fumihiko Machida (* 1969), japanischer Badmintonspieler
 Kō Machida (* 1962), japanischer Schriftsteller
 Kōki Machida (* 1997), japanischer Fußballspieler
 Machida Kyokukō (1879–1967), japanischer Maler
 Lyoto Machida (* 1978), brasilianischer Kampfsportler
 Tadamichi Machida (* 1981), japanischer Fußballspieler
 Tamon Machida (* 1982), japanischer Fußballspieler
 Tatsuki Machida (* 1990), japanischer Eiskunstläufer
 Yamato Machida (* 1989), japanischer Fußballspieler